Bronchit to zapalenie oskrzeli (dużych i średnich dróg oddechowych) w płucach, które powoduje kaszel. Zapalenie oskrzeli zwykle zaczyna się jako infekcja nosa, uszu, gardła lub zatok. Infekcja następnie dociera do oskrzeli. Objawy obejmują odkrztuszanie plwociny, świszczący oddech, duszność i ból w klatce piersiowej. Zapalenie oskrzeli może być ostre lub przewlekłe.

Ostre zapalenie oskrzeli zwykle objawia się kaszlem trwającym około trzech tygodni i jest również znane jako przeziębienie w klatce piersiowej. W ponad 90% przypadków przyczyną jest infekcja wirusowa. Wirusy te mogą rozprzestrzeniać się w powietrzu, gdy ludzie kaszlą lub przez bezpośredni kontakt. Niewielka liczba przypadków jest spowodowana infekcją bakteryjną, taką jak Mycoplasma pneumoniae lub Bordetella pertussis. Czynniki ryzyka obejmują narażenie na dym tytoniowy, kurz i inne zanieczyszczenia powietrza. Leczenie ostrego zapalenia oskrzeli zazwyczaj obejmuje odpoczynek, paracetamol (acetaminofen) i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które pomagają zbić gorączkę.

Przewlekłe zapalenie oskrzeli definiuje się jako kaszel z odkrztuszaniem plwociny, który trwa co najmniej trzy miesiące rocznie przez co najmniej dwa lata. Wiele osób z przewlekłym zapaleniem oskrzeli ma również przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną, a szereg innych czynników, takich jak zanieczyszczenie powietrza i genetyka, odgrywa mniejszą rolę. Leczenie obejmuje rzucenie palenia, szczepienia, rehabilitację i często wziewne leki rozszerzające oskrzela i kortykosteroidy. Niektóre osoby mogą odnieść korzyść z długotrwałej tlenoterapii.

Ostre zapalenie oskrzeli jest jedną z częściej występujących chorób. Około 5% dorosłych i 6% dzieci ma co najmniej jeden epizod rocznie. Ostre zapalenie oskrzeli jest najczęstszym typem zapalenia oskrzeli. Z kolei w Stanach Zjednoczonych w 2018 r. u 9,3 mln osób zdiagnozowano mniej powszechne przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Przypisy 

Choroby dróg oddechowych